Selenium může označovat:

 selen – chemický prvek
 Selenium (software) – nástroj pro automatické testování webových aplikací